|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| ADAC Formel Masters 2008
|-
| vorige: geen || volgende: 2009 || 
|}

De ADAC Formel Masters 2008 was het eerste kampioenschap van de autoraceklasse ADAC Formel Masters. In totaal telde het kampioenschap 16 races in acht weekenden.

Ingeschreven teams, auto's en coureurs

Races

Kampioenschap

Coureurs
Puntensysteem:

Teams

Autosport in 2008